U19-Europamästerskapet i fotboll 2009 var 2009 års U19-Europamästerskap i fotboll och spelades i Ukraina mellan den 21 juli och 2 augusti. Enbart spelare födda efter den 1 januari 1990 tilläts spela i turneringen. Turneringen vanns av Ukraina som besegrade England i finalen.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka länder som skulle kvalificera sig för turneringen utöver värdnationen Ukraina. Kvalspelet bestod av två omgångar, där den sista omgången bestod av sju grupper där gruppvinnaren gick vidare till Europamästerskapet.

Gruppspel
Lag 1–2: Vidare till semifinal.

Grupp A

Grupp B

Slutspel

2009
Fotboll i Ukraina
Fotbollsåret 2009
2009 i Ukraina